Факторизация гауссовых чисел — разложение целых гауссовых чисел на простые гауссовы множители.

Предварительные замечания 
Особенность делимости в кольце гауссовых чисел  отличающая её от делимости натуральных чисел: кольцо  содержит четыре делителя единицы  норма которых (квадрат комплексного модуля) равна 1. Два гауссовых числа называются ассоциированными, если одно получается из другого умножением на делитель единицы. Легко видеть, что ассоциированность — отношение эквивалентности. Пример: гауссовы числа  и  ассоциированы, поскольку:
 .
У каждого ненулевого гауссова числа есть три ассоциированных с ним, и делители у них у всех совпадают. Все делители чисел также определены с точностью до ассоциированности.

Для гауссовых чисел имеет место аналог основной теоремы арифметики: каждое гауссово число, не являющееся нулём или делителем единицы, разлагается на простые множители, причём это разложение однозначно с точностью до порядка и ассоциированности множителей.

Пример: . Множители этих двух, по виду разных, разложений попарно ассоциированы:  так что однозначность не нарушается.

Алгоритм разложения гауссового числа на простые множители 
Чтобы практически разложить гауссово число  на простые множители, можно использовать следующее их свойство: все делители гауссова числа  являются также делителями его нормы. При этом норма содержит также «лишние» простые множители, соответствующие сопряжённому к  числу.

Таким образом, начать следует с разложения нормы числа  на простые натуральные множители.
 Множитель 2, если он присутствует в разложении нормы, разлагается как . Следует включить в результирующее разложение те из этих множителей (в соответствующей степени), на которые  делится нацело.
 Кроме числа 2, остальные множители нормы — нечётные. Множитель вида  является простым гауссовым числом, поэтому он делит не только норму , но и само . Но тогда этот множитель делит и сопряжённое число . Отсюда вытекает, что множитель вида  входит в разложение нормы всегда в чётной степени, а в разложение самого  — в степени, вдвое меньшей.
 Множитель вида , согласно теореме Ферма — Эйлера, можно разложить на произведение сопряжённых простых гауссовых чисел (или, что то же самое, на сумму квадратов натуральных чисел). И здесь следует делением выяснить, какой из сомножителей относится к исходному числу, а какой — к сопряжённому.

Например, для разложения на простые множители  (норма — 225) выделяются простые натуральные множители: . По предыдущему, . При этом  делится только на  и не делится на . Частное от деления  на  равно  поэтому окончательный результат:
 .

Таблица разложения гауссовых чисел с нормой до 1000

Соглашения 
Данная таблица показывает для всех гауссовых чисел с нормой от 2 до 1000, является ли это число простым гауссовым. Если да, то такое число помечено в таблице кодом: , а если нет, то приводится его разложение на простые гауссовы множители. Отметим, что простое натуральное число не обязано быть простым гауссовым числом; например, числа 2 и 5 как гауссовы числа не являются простыми: 

В первой колонке таблицы — норма гауссова числа (не всякое натуральное число может быть нормой гауссова числа). Во второй — числа, имеющие эту норму, с точностью до ассоциированности — из 4 чисел, ассоциированных с числом x: () в таблице представлено одно, у которого вещественная часть положительна, а мнимая — неотрицательна. Например, во второй строке таблицы разложение числа  охватывает также разложения 

Каждое разложение, показанное в строке таблицы, имеет ещё по крайней мере три варианта, получаемых заменой простых множителей на ассоциированные с ними. Пример:
 
Поэтому принято следующее соглашение: из 4 вариаций каждого простого множителя представлена та, что находится в правой полуплоскости комплексной плоскости, и у которой абсолютное значение вещественной части не меньше, чем абсолютное значение мнимой части.

Гауссовы числа упорядочены по возрастанию их нормы (). Не всякое натуральное число может быть гауссовой нормой (см. ,  и ).

Таблица факторизации

См. также 
 Таблица делителей
 Факторизация целых чисел

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 OEIS: Gaussian Primes

Комплексные числа
Г